Högsjön kan syfta på: 
Högsjö, Vingåkers kommun, tätort i Vingåkers kommun, 

Insjöar i Sverige

Högsjö, Halland, sjö i Laholms kommun,  (6,76 ha)
Högsjön (Asige socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (1,5 ha)
Högsjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun och Ljungby kommun,  (54,2 ha)
Högsjön (Färgaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (32,3 ha)
Högsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Högsjön (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun och Åtvidabergs kommun,  (31,1 ha)
Högsjö, Västergötland, sjö i Varbergs kommun,  (5,24 ha)
Högsjön (Bergums socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (25,6 ha)
Högsjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Högsjön (Kilanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (5,61 ha)
Högsjön (Lena socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Högsjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (7,95 ha)
Högsjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (7,7 ha)
Högsjön (Älekulla socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun och Marks kommun,  (2,17 km²)
Högsjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (6,5 ha)
Högsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (54,3 ha)
Nedre Högsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (5,84 ha)
Övre Högsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (9,39 ha)
Nedre Högsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (11,5 ha)
Övre Högsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (19,6 ha)
Högsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Högsjön (Hyltinge socken, Södermanland), sjö i Flens kommun,  (27,6 ha)
Högsjön (Västra Vingåkers socken, Södermanland), sjö i Vingåkers kommun,  (3,17 km²)
Högsjön, Närke, sjö i Arboga kommun,  (1,07 km²)
Högsjön (Närke), avser samma sjö som föregående, 
Högsjön (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun och Ludvika kommun,  (50,8 ha)
Högsjön (Västra Skedvi socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun,  (4,95 ha)
Lilla Högsjön, sjö i Hällefors kommun,  (58 ha)
Stora Högsjön, sjö i Hällefors kommun,  (1,38 km²)
Högsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun, 
Högsjön (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (84,8 ha)
Högsjön (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (27,1 ha)
Högsjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun,  (8,96 ha)
Högsjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (45,2 ha)
Högsjön (Indals socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,12 ha)
Högsjön (Sättna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (11,2 ha)
Högsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (5,57 ha)

Se även
Högsjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn